Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886 roku
 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk z 1979 roku